Utley ist der Familienname folgender Personen:

 Freda Utley (1898–1978), britisch-amerikanische Schriftstellerin und politische Aktivistin
 Garrick Utley († 2014), US-amerikanischer Fernsehjournalist
 Robert M. Utley (1929–2022), US-amerikanischer Historiker
 Steven Utley (1948–2013), US-amerikanischer Schriftsteller